|-
| 182501 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182502 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182503 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182504 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182505 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182506 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182507 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182508 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182509 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182510 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182511 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182512 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 182513 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182514 - ||  || 20 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182515 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182516 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182517 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182518 - ||  || 23 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182519 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182520 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182521 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182522 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182523 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182524 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182525 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182526 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182527 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182528 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182529 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182530 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182531 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182532 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182533 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182534 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182535 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182536 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182537 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182538 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182539 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182540 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182541 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182542 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182543 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182544 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182545 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182546 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182547 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182548 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182549 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182550 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182551 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182552 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182553 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182554 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182555 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182556 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182557 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182558 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182559 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182560 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182561 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182562 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182563 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182564 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182565 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182566 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182567 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182568 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182569 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182570 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182571 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182572 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182573 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182574 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182575 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182576 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182577 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182578 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182579 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182580 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182581 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182582 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182583 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182584 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182585 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182586 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182587 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182588 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182589 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182590 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 182591 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 182592 Jolana ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT, †
|-
| 182593 - ||  || 19 octombrie 2001 || Nacogdoches || Nacogdoches
|-
| 182594 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182595 - ||  || 29 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 182596 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182597 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182598 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182599 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182600 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-